El término japonés Kinugasa puede hacer referencia a:

 Uno de los ocho monte Kinugasa que existen en Japón.
 El Kinugasa, un crucero pesado bautizado en honor a uno de los montes antes citados.
 el Kinugasa Maru, un buque mercante reconvertido a portahidroaviones y posteriormente a transporte.
 Un sinónimo del género botánico Paris (planta), perteneciente a la familia Melanthiaceae.
 La única especie del género anterior, Kinugasa japonica.